Ladmyrtjärn kan syfta på ett antal insjöar i Sverige:

Ladmyrtjärnen, Hälsingland, sjö i Ljusdals kommun,  (17,8 ha)
Ladmyrtjärnen, Medelpad, sjö i Ånge kommun, 
Östra Ladmyrtjärnen, sjö i Sollefteå kommun,

Se även
Ladumyrtjärn

Listor över Sveriges insjöar baserat på namn